«Blood Money» puede referirse a:

Cine 
 Blood Money, película de 1917 protagonizada por Harry Carey.
 Blood Money, película de 1921 protagonizada por Adelqui Migliar.
 Blood Money, protagonizada por George Bancroft.
 El kárate, el colt y el impostor película de 1974 protagonizada por Lee Van Cleef.
 Blood Money, película de 1980 protagonizada por Bryan Brown.
 Blood Money, película de 1983 protagonizada por Chow Yun-Fat.
 Blood Money, película de 1985 protagonizada por Guy Ecker.
 Blood Money, película de 1996 protagonizada por [Traci Lords.
 Blood Money, película de 1999 protagonizada por Michael Ironside.
 Fist of the Warrior película de 2008 protagonizada por Ho-Sung Pak.
 Blood Money, reportaje sobre el aborto como negocio.
 Blood Money, película de 2012 producida en Bollywood.
 Blood Money, película de 2017 protagonizada por John Cusack.

Música 
 Blood Money (n/d), álbum de Lord Infamous.
 Blood Money (2002), álbum de Tom Waits.
 Blood Money (2006), álbum de Mobb Deep.
 Blood Money, álbum de Bon Jovi.

Televisión 
 Blood Money (1981), serie de televisión británica.
 Blood Money (2001), episodio de Angel.
 Blood Money (2013), episodio de Breaking Bad.
 Blood Money (n/d), episodio de Law & Order.

Videojuego 
 Blood Money (1989), videojuego.